Il singolare femminile del Rogers Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Petra Kvitová ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Sorana Cîrstea.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Serena Williams (campionessa)
  Viktoryja Azaranka (non ha partecipato per problemi alla schiena)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Li Na (semifinale)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Marion Bartoli (ritirata, terzo turno)
  Angelique Kerber (secondo turno)

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Marija Kirilenko (secondo turno)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Kirsten Flipkens (terzo turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Jelena Janković (terzo turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis (secondo turno)
  Anastasija Rodionova (primo turno)
  Petra Martić (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)

  Chanelle Scheepers (primo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)
  Julia Glushko (primo turno)
  Carol Zhao (primo turno)
  Olga Savchuk (primo turno)

Lucky loser 

  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Ayumi Morita (primo turno)

  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Wildcard 

  Marion Bartoli (ritirata, terzo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)

  Stéphanie Dubois (primo turno)
  Sharon Fichman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2013
WTA Tour 2013